Patuxent steht für:
 Patuxent-Eisstrom, Eisstrom im Queen Elizabeth Land, Antarktika
 Patuxent Range, Gebirgszug im Queen Elizabeth Land, Antarktika
 Patuxent River, Fluss in Maryland, Vereinigte Staaten

Sonstiges:
 Naval Air Station Patuxent River, Marinefliegerstützpunkt der US Navy in Maryland, Vereinigte Staaten